In der Kategoria Superiore 2008/09 (auch Kampionati Shqiptra genannt) spielten zwölf Vereine in Albaniens höchster Fußball-Spielklasse um die Meisterschaft. Die albanische Meisterschaft wurde zum 70. Mal ausgetragen, zum elften Mal unter dem Namen Kategoria Superiore. Die Spielzeit begann am 24. August 2008 und endete am 23. Mai 2009. Meister wurde KF Tirana. Insgesamt wurden 427 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2,16 Treffern pro Spiel entspricht. Torschützenkönig wurde Migen Memelli von Meister KF Tirana, der 23 Tore schoss.

Saisonverlauf 
Der Rekordmeister KF Tirana zog mit dem Titelgewinn in die Qualifikation zur UEFA Champions League ein. Er erzielte die meisten Tore (58), kassierte die wenigsten (27) und holte so den 24. Meistertitel der Vereinsgeschichte.
Nach den drei Liga-Runden zu je elf Spielen hatte KF Tirana vier Punkte Vorsprung auf Vizemeister Vllaznia Shkodra. Titelverteidiger Dinamo Tirana wurde Dritter. Damit zogen Shkodra und Dinamo Tirana in die Qualifikation zur UEFA Europa League ein. Diesen Wettbewerb erreichte auch Pokalsieger Flamurtari Vlora. Der Liga-Sechste besiegte im Endspiel den Meister KF Tirana mit 2:1 und verhinderte damit das Double des Hauptstadtklubs.

Die Teams auf Rang 11 und 12 mussten direkt absteigen. Der Zehnte und Neunte mussten Relegationsspiele gegen den Dritten respektive Vierten der 2. Liga bestreiten.
Knapp ging es im Abstiegskampf zu: Der Letzte KF Elbasani hatte nur drei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, der von Neuling Apolonia Fier belegt wurde. Der elfte KS Lushnja stieg direkt wieder ab, verpasste aber nur wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber Partizani Tirana einen Relegationsplatz. Der zweite Klub neben Partizani, der in die Relegation musste, war Bylis Ballsh, auch ein Liganeuling.
Direkt aus der 2. Liga stiegen für die neue Saison KF Laçi und Skënderbeu Korça auf.
Ebenfalls neu in der Liga waren für die Saison 2009/10 Kastrioti Kruja und Gramozi Erseka. Sie setzten sich in der Relegation gegen die beiden Erstligisten durch.

Vereine

Abschlusstabelle

Begegnungen 
Die Heimmannschaft ist jeweils in der linken Spalte aufgeführt.

Kreuztabelle der 1. und 2. Runde

Kreuztabelle der 3. Runde

Relegation

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Resultate der Kategoria Superiore 2008/09 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09